MAN SE - njemački proizvođač gospodarskih vozila
 Metropolitan Area Network, kratica
 mreža srednjeg područja, kratica